Coloniensis ist Teil des Namens folgender Personen:

 Adam von Köln (Adam Coloniensis), deutscher Autor, der in der Zeit zwischen 1355 und 1370 literarisch tätig war
 Albertus Magnus (Albertus Teutonicus; Albertus Coloniensis; Albert der Große, Albert der Deutsche, Albert von Lauingen; * um 1200, † 1280), deutscher Gelehrter und Bischof
 Bartholomaeus Coloniensis (* um 1460; † um 1516), deutscher Humanist und Rektor der Mindener Domschule

Siehe auch:
 Cappella Coloniensis, Orchester
 Chronica regia Coloniensis (dt.: Kölner Königschronik)
 Codices Electronici Ecclesiae Coloniensis (CEEC), Internetprojekt, das digitalisierte Handschriften des Mittelalters für die Öffentlichkeit anbietet
 Erzbistum Köln (Archidioecesis Coloniensis)
 Universitas Studii Coloniensis (1388–1798), erste 1388 durch die Patrizier im Rat der Stadt Köln gegründete Universität Köln
 Kölner Mani-Kodex (Codex Manichaicus Coloniensis)
 Universität zu Köln (Universitas Coloniensis)
 Liber valoris (Liber Valoris ecclesiarum Coloniensis dioceses; „Werte-Buch der Kirchen der Diözese Köln“), Steuerverzeichnis der Kölner Erzbischöfe